Мараков — русская фамилия, образованная от прозвища Марака, восходящего к  «мараковать» или «марать». «Мараковать» означало «плохо понимать»  или  «уметь, мочь что-то делать», "марать" - грязнить.

Известные носители 
 Мараков, Григорий Николаевич (1916—1998) — министр промышленности строительных материалов РСФСР (1972—1979).
 Мараков, Сергей Владимирович (1929—1986) — биолог-охотовед, зоолог, фотограф-анималист, исследователь Командорских островов.

Примечания